«Ресовия» () — польский футбольный клуб из Жешува, выступающий в Первой лиге.

История 
Считается, что «Ресовиа» как спортивный клуб был основан в 1910 году . Внутриклубный источник предположил, что основание Клуба произошло в 1905 году, ссылаясь на неоднозначные предпосылки, в том числе на предполагаемое формирование студенческих футбольных команд примерно в этом году. Эта гипотеза была опровергнута Артуром Фортуной, связанным с Краковией. В выпусках еженедельника «голос Жешовского» (имеется в оцифрованном виде в Прикарпатской цифровой библиотеке) за 1905-1909 гг. нет сообщений о существовании Ресовии. С одной стороны, есть информация о специально организованном безымянном футбольном клубе среди учащихся младших классов средней школы C.K. в Жешуве, действовавшем в городском саду в 1908/1909 учебном году (позже названном футбольная команда). В «Голосе Жешовского» сообщалось о существовании других команд в Жешуве в этот период: в 1908 г. был объявлен матч в саду на первенство Жешув-Варшавянка в 1909 г. — матч Червоно-Чарни. Была объявлена ​​и доложена команда «Чарни» или «Чарни Жешув».В августе 1909 г. в городском саду она сыграла матч с «Черными» из Львова (1:8). Сведения о матче Ресовии в городском саду появились в 1910 г. 2 октября 1910 года Ресовия сыграла матч против Вислоки Дембицы. 4 июня 1912 г. в Жешуве состоялась 1-я внеочередная Генеральная ассамблея Спортивного клуба.

Достижения 
 Чемпион Львовского округа: 1937
 Вице-чемпион Львовского округа: 1933, 1934
 Полуфинал кубка Польши: 1980/81
 Второе место во Второй лиге: 1982/83
 Третье место в чемпионате юниоров Польши: 1953

Текущий состав

Руководство клуба 
 Президент клуба: Александр Бентковский
 Президент футбольной секции: Адам Садецкий
 Вице-президент секции: Януш Солаж
 Менеджер по безопасности: Ришард Блихаж
 Менеджер секции: Адриан Рудавский
 Секретарь секции: Януш Бруд
 Капеллан: Роберт Слива
 Главный тренер: Войцех Борецкий
 Ассистент тренера: Артур Лучик
 Тренер вратарей: Мариуш Ставаж

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба

Футбольные клубы, основанные в 1910 году
Футбольные клубы Польши
Спортивные клубы Жешува